Анатолий Александрович Сапогов (6 февраля 1929, Пенза, РСФСР — 16 мая 2016, Санкт-Петербург, РСФСР) — советский артист балета, педагог, заслуженный артист РСФСР (1960).

Биография 
В 1950 г. окончил Ленинградское хореографическое училище (педагог В. И. Пономарёв).

В 1949—1975 гг. — в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова.

Характерно-гротесковый танцовщик. Его отличал синтез классического и характерного танца. Наиболее полно раскрылся в партиях современного репертуара (Молодой цыган, Незнакомец, Африканец).

 «В полную силу талант танцовщика раскрылся в постановках Л. В. Якобсона и Ю. Н. Григоровича. Сапогов — Молодой цыган в «Каменном цветке» — свободный, полный внутреннего достоинства человек, раскрывающий в вихревом, порывистом танце свою вольную душу. Вдохновенный пророческий танец его Незнакомца в «Легенде о любви» пронизан трагической одержимостью. Выступая в роли Африканца в балете «Спартак», Сапогов передает потрясение души своего героя перед вынужденным убийством. Создавая центральный образ в балете «Шурале», он не повторил ни одного из своих предшественников по этой сложной и трудной роли». . 

В 1969—1975 гг. преподавал характерный танец в Ленинградском хореографическом училище им. А. Я. Вагановой, в 1975—1989 гг. — преподаватель кафедры хореографии Высшей профсоюзной школы культуры.

Похоронен на Новом мурманском кладбище (левая сторона, сектор № 57).

Театральные работы 
Первый исполнитель партий:
 Африканец («Спартак», 1956, балетм. Л. В. Якобсон),
 Молодой цыган («Каменный цветок», 1957, балетм. Ю. Н. Григорович),
 «Сильнее смерти» («Хореографические миниатюры», 1958, балетм. Якобсон),
 Незнакомец («Легенда о любви», 1961, балетм. Григорович),
 Чудовище («Страна чудес» Шварца, 1967, балетм. Якобсон),
 Агамемнон («Орестея» Ю. Фалика, 1968, балетм. Г. Д. Алексидзе),
 Али («Горянка» М. Кажлаева, 1968, балетм. О. М. Виноградов),
 Клавдий («Гамлет» Н. Червинского, 1970, балетм. К. М. Сергеев).

Партии:
 Шурале, Нурали; Мако («Тропою грома»),
 Яго («Отелло»),
 Щелкунчик; Измаил («Гаянэ»),
 фея Карабос; Цыган («Испанские миниатюры»).

Исполнял характерные танцы в балетах «Лебединое озером, «Лауренсия», «Раймонда», «Дон Кихот».

Награды и звания 
Заслуженный артист РСФСР (28.12.1960).

Источники 

 http://www.gergiev.ru/ballet_sapogov.html
 http://dancerussia.ru/news/1063.html

Характерные танцовщики Мариинского театра
Педагоги характерного танца
Преподаватели Ленинградского хореографического училища